Klasa okręgowa w województwie kujawsko-pomorskim jest podzielona na dwie grupy. W każdej grupie występuje po 16 drużyn. Stanowi pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a Klasą A. Stanowi VI poziom w rozgrywkach krajowych. Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy kujawsko-pomorskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do Klasy A. Opiekunem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Bydgoszczy.

Sezon 2022/2023

Klasa okręgowa 2022/2023, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2022/2023, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Sezon 2021/2022

Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2021/2022, grupa: kujawsko-pomorska II 

 Noteć Inowrocław wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

Źródło:

Sezon 2020/2021

Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: kujawsko-pomorska II 

 Ziemowit Osięciny wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
Źródło:

Sezon 2019/2020

Klasa okręgowa 2019/2020, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Wyniki po rundzie jesiennej, brak spadków przez pandemię COVID-19.
Źródło:

Klasa okręgowa 2019/2020, grupa: kujawsko-pomorska II 

 Wyniki po rundzie jesiennej, brak spadków przez pandemię COVID-19.
Źródło:

Sezon 2018/2019

Klasa okręgowa 2018/2019, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Iskra Ciechocin wycofała się z rozgrywek po 2. kolejce. Jej wyniki zostały anulowane.
 Gryf Sicienko wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
Źródło:

Klasa okręgowa 2018/2019, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

2017/2018

Klasa okręgowa 2017/2018, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2017/2018, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

2016/2017

Klasa okręgowa 2016/2017, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Strażak/Wda II Przechowo (Świecie) wycofało się po sezonie, w związku z czym, awansował Sokół Radomin.

 Brak spadków.
Źródło:

Klasa okręgowa 2016/2017, grupa: kujawsko-pomorska II 

 Mień Lipno wycofał się z rozgrywek po 2. kolejce. Jego wyniki zostały anulowane.
Źródło:

Sezon 2015/2016

Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Olimpia II Grudziądz wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

Źródło:

Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: kujawsko-pomorska II 

 Mień Lipno został ukarany odjęciem czterech punktów za brak drużyn młodzieżowych.

Źródło:

Sezon 2014/2015

Klasa okręgowa 2014/2015, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2014/2015, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Sezon 2013/2014

Klasa okręgowa 2013/2014, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Elana II Toruń wycofała się z rozgrywek po 3. kolejce. Jej wyniki zostały anulowane.

Źródło:

Klasa okręgowa 2013/2014, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Sezon 2012/2013

Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2012/2013, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Sezon 2011/2012

Klasa okręgowa 2011/2012, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Strażak Przechowo połączył się z Wdą Świecie i występował pod nazwą Strażak/Wda II Przechowo.
Źródło:

Klasa okręgowa 2011/2012, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Sezon 2010/2011

Klasa okręgowa 2010/2011, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Unifreeze Miesiączkowo połączyło się ze Spartą Brodnica i występowało pod nazwą Sparta/Unifreeze II Brodnica.
 Sparta/Unifreeze II Brodnica wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
Źródło:

Klasa okręgowa 2010/2011, grupa: kujawsko-pomorska II 

 Ziemowit Osięciny wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
Źródło:

2009/2010

Klasa okręgowa 2009/2010, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2009/2010, grupa: kujawsko-pomorska II 

 Jagiellonka Nieszawa wycofała się po zakończeniu rozgrywek, w związku z czym dodatkowo utrzymało się Kujawskie Pogranicze Jeziora Wielkie.
Źródło:

2008/2009

Klasa okręgowa 2008/2009, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Victoria II Koronowo wycofała się po rundzie jesiennej.
Źródło:

Klasa okręgowa 2008/2009, grupa: kujawsko-pomorska II 

 Kometa Więcławice i Unia II Janikowo wycofały się po rundzie jesiennej.
Źródło:

2007/2008

Klasa okręgowa 2007/2008, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2007/2008, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

2006/2007

Klasa okręgowa 2006/2007, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2006/2007, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Sezon  2005/2006

Klasa okręgowa 2005/2006, grupa: kujawsko-pomorska I 
Źródło:

Klasa okręgowa 2005/2006, grupa: kujawsko-pomorska II 

 W lutym 2006 pierwsza drużyna Kujawiaka Włocławek przeniosła się do Bydgoszczy, zaś rezerwy stały się pierwszym zespołem.
Źródło:

Sezon 2004/2005

Klasa okręgowa 2004/2005, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2004/2005, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Sezon 2003/2004

Klasa okręgowa 2003/2004, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Kasztelan Papowo Biskupie wycofał się po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane.
Źródło:

Klasa okręgowa 2003/2004, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Sezon 2002/2003

Klasa okręgowa 2002/2003, grupa: kujawsko-pomorska I 

Źródło:

Klasa okręgowa 2002/2003, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Sezon 2001/2002

Klasa okręgowa 2001/2002, grupa: kujawsko-pomorska I 

 Dziadek Bielice (Toruń) nie wystartował w rozgrywkach
 Budowlani Przegrali baraż z LTP Lubanie (0:2 i 1:3)

Źródło:

Klasa okręgowa 2001/2002, grupa: kujawsko-pomorska II 

Źródło:

Źródła 

 90minut.pl
 Wyniki rozgrywek ligowych - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej (kpzpn.pl)
 Klasa okręgowa - Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl)

Przypisy 

Sport w województwie kujawsko-pomorskim
Kujawy